Чемпіонат Китаю з шахів — щорічний індивідуальний національний чемпіонат Китайської Народної Республіки з шахів. Нижче наведено офіційних переможців національного чемпіонату з 1957 року до сьогодні.

Переможці

Жіночі кростаблиці

Примітки

Посилання 

  

спорт у Китаї
Національні чемпіонати з шахів